Pilaffik bezeichnet:
 Pilaffik (Insel, bei Narsarmijit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Pilaffik (Insel, bei Qunnermiut) (auch Innaarsuttalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland